Юнин — русская фамилия.

Известные носители:
 Юнин, Алексей Владимирович (род. 1985) — российский конькобежец.
 Юнин, Иван Михайлович (1910—1958) — Герой Советского Союза.